Der CEV-Pokal 2005/06 wurde ausgetragen für:
CEV-Pokal 2005/06 (Männer)
CEV-Pokal 2005/06 (Frauen)